Stradivari:
 Antonio Stradivari, Stradivarius (1643/4, Cremona – 1737, Cremona), włoski lutnik, przedstawiciel
 (19189) Stradivari (1991 YE1), planetoida

Zobacz też 
 Stradivarius